Menai ist Name oder Bestandteil von:

 eine antike Stadt auf Sizilien, siehe Menainon
 Menai (New South Wales), eine Vorstadt von Sydney in Australien
 Menai (Cosmoledo), eine Insel der Aldabra-Gruppe im Cosmoledo-Atoll
 Menai Bay, eine Bucht im Südwesten von Sansibar
 Menai-Straße (Menai Street), der Meeresarm zwischen der britischen Insel Anglesey und dem Festland von Wales
 Menai-Brücke, eine Hängebrücke über die Menai-Straße
 Menai Bridge (walisisch: Porthaethwy), eine Ortschaft auf Anglesey in der Nähe der Hängebrücke
 Menai High School eine Hochschule in Menai, Australien

Menaї ist der Familienname von:
 Hakim Menaї (* 1986), französischer Fußballspieler